Die 31. Südostasienspiele fanden vom 12. bis 23. Mai 2022 in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt. Der ursprünglich geplante Veranstaltungstermin von 21. November bis 2. Dezember 2021 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie in Vietnam nicht umgesetzt. Hanoi bzw. Vietnam war nach 2003 das zweite Mal Gastgeber der Spiele und schließlich auch die erfolgreichste Nation mit u. a. 205 Goldmedaillen, mehr als doppelt so viel wie das im Medaillenspiegel auf Rang zwei platzierte Thailand.

Teilnehmende Nationen 
Wie in den Vorjahren nahmen elf Nationen an den Spielen teil.

Wettbewerbe 
Es wurden Wettbewerbe in 40 Sportarten ausgetragen. In Klammern steht jeweils die Anzahl der Wettbewerbe.

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
2021
Multisportveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Hanoi